Denumirea de Rasinja se poate referi la:
Rasinja, comună în cantonul Koprivnica-Križevci, Croația;
Rasinja, denumirea croată a satului Heresznye, județul Somogy, Ungaria.